

Sigle 
 Recurrence-free period – tempo libero da recidiva, in campo medico (specialmente in oncologia) 
 Reversed field pinch – strizione a campo rovesciato, una configurazione di confinamento magnetico per ottenere l'energia da fusione
 Request For Proposal – invito a dei fornitori di servizi sociali di primaria necessità, spesso attraverso un concorso pubblico, a sottoscrivere una determinata proposta di servizio.

Codici 
 RFP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Raiatea Island (Polinesia Francese)